Utility (englisch Nützling oder Versorgungsbetrieb) bezeichnet:
 ein Dienstprogramm, Software-Werkzeug zur Verwaltung eines Betriebssystems
 Landing Craft, Utility, ein Mehrzweck-Landungsboot

Utilities bezeichnet:
 im wirtschaftlichen Kontext die Branche der Versorgungsunternehmen
 Utilities (Fahrzeugsegment), ein Fahrzeugsegment
 Utilities, deutscher Titel Stromopoly, US-amerikanischer Spielfilm von Harvey Hart aus dem Jahr 1983

Siehe auch:
 Utility Computing, ein Geschäftsmodell für IT-Dienstleistungen
 Utility Film, einen sprachfreien oder spracharmen interaktiven Anleitungsfilm
 Sport Utility Vehicle (SUV), einen Fahrzeugtyp